Cabal kan syfta på:

 Cabal (hund) – Kung Arthurs hund
 Cabalministären – en rådgivande krets till Karl II av England 1668–1674
 Cabal (datorspel)